Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1995, facente parte dell'ATP Tour 1995, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Jordi Arrese e Wayne Arthurs 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jordi Arrese /  Wayne Arthurs (finale)
 Alex Antonitsch /  Tom Nijssen (quarti di finale)
 Francisco Montana /  Greg Van Emburgh (campioni)

 José Antonio Conde /  Jack Waite (secondo turno)
 Cristian Brandi /  Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Bill Behrens /  Matt Lucena (semifinali)
 Jon Ireland /  Andrew Kratzmann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1995